Morgan City puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:

Morgan City (Alabama)
Morgan City (Luisiana)
Morgan City (Misisipi)